Francesco Calzolari – farmacista e botanico italiano (1522-1609)
 Francesco Calzolari – partigiano e medaglia d'oro al valor militare alla memoria (1926-1944)